WASP puede referirse a:
 W.A.S.P., una banda estadounidense de heavy metal.
 WASp, una familia de proteínas reguladoras. 
 WASP (acrónimo del inglés Wide Angle Search for Planets), un proyecto de búsqueda automatizada de planetas extrasolares.
 Wasp, un modelo de cohete sonda estadounidense propulsado por combustible sólido, desarrollado a mediados de los años 1950 y utilizado para la medición de vientos a gran altura.
 WASP (acrónimo del inglés White, Anglo-Saxon and Protestant —‘blanco, anglosajón y protestante’—), grupo de estadounidenses de elevada posición social, descendientes de británicos y de religión protestante que históricamente han ostentado un poder social y económico desproporcionado en los Estados Unidos.
 WASP (acrónimo del inglés Web Applications and Service Providers —‘proveedores de servicios y aplicaciones web’—), empresa de aplicaciones web.
 WaSP (del inglés Web Standards Project —‘proyecto de estándares web’—), grupo de desarrolladores web profesionales dedicado a fortalecer el uso de los estándares web recomendados por el World Wide Web Consortium.
WASP (acrónimo del inglés Women Airforce Service Pilots), mujeres piloto estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
USS Wasp, uno de los buques que han llevado o llevan este nombre de la marina de los Estados Unidos.